Семёновское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Волгоградская область 
 Семёновское сельское поселение — входит в Камышинский район

Вологодская область 
 Семёновское сельское поселение — входило в Вытегорский район, в 2009 году вошло в состав Алмозерского сельского поселения

Воронежская область 
 Семёновское сельское поселение — входит в Верхнехавский район
 Семёновское сельское поселение — входит в Калачеевский район

Ивановская область 
 Семёновское сельское поселение — входит в Вичугский район

Костромская область 
 Семёновское сельское поселение — входит в Вохомский район

Московская область 
 Семёновское сельское поселение — входит в Ступинский район

Омская область 
 Семеновское сельское поселение — входит в Знаменский район

Рязанская область 
 Семёновское сельское поселение — входит в Рязанский район

Чувашия 
 Семёновское сельское поселение — входит в Порецкий район

См. также 
 Семёновский сельсовет